Sânmartin se poate referi la:
 Sânmartin, Arad 
 Sânmartin, Bihor
 Sânmartin de Beiuș, Bihor
 Sânmărtin, Cluj
 Sânmărtin (Chinteni), Cluj
 Sânmartin, Harghita
 Sânmartinu Maghiar, Timiș
 Sânmărtinu de Câmpie, Mureș 
 Diciosânmartin, mai demult Târnava-Sân-Martin, azi municipiul Târnăveni
 Mărtinești, Cluj, colocvial Pusta-Sânmartin, Sânmartinu Deșert, Cluj
 Mărtinești, Satu Mare, colocvial Sânmartin 
 Mitrești, Mureș, colocvial Sânmartinu Nirajului